Ива́н Петухо́в:
 Петухов, Иван Дмитриевич (1919—1965) — Герой Советского Союза.
 Петухов, Иван Ефимович (род. 1924) — полный кавалер ордена Славы.
 Петухов, Иван Иванович (1910—1968) — генерал-майор авиации.
 Петухов, Иван Николаевич (1907—1973) — советский учёный в области физической культуры.
 Петухов, Иван Павлович (1895—1942) — корпусной комиссар Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Петухов, Иван Сергеевич (1922—1993) — советский художник.